Katzenjammer, a másnaposság német elnevezése (magyarul macskajajnak felel meg)
 Katzenjammer, norvég együttes